Jawornik (Klein-Polen), een plaats in het Poolse district Myślenicki, woiwodschap Klein-Polen
 Jawornik (Sanocki), een plaats in het Poolse district Sanocki, woiwodschap Subkarpaten
 Jawornik (Strzyżowski), een plaats in het Poolse district Strzyżowski, woiwodschap Subkarpaten